

Musica 
 One Minute – singolo di Kelly Clarkson del 2007
 One Minute – singolo di XXXTentacion del 2018

Televisione 
 Un minuto (One Minute) – episodio della terza stagione della serie televisiva Breaking Bad